Princess kan syfta på 

*Austin Princess – en serie personbilar, tillverkad av Austin och Vanden Plas mellan 1947 och 1968
Leyland Princess – en personbil, tillverkad av British Leyland mellan 1975 och 1982